Волокно:
 Волокно́ — тонкая непряденая нить растительного, животного или минерального происхождения.

В астрономии:
 Галактическое волокно, или галактическая нить — самая большая из известных космических структур во Вселенной, представляющая собой нитевидную структуру и формирующая границы между большими пустотами (войдами).

В медицине:
 Мышечное волокно — составляющие основную часть мышечной ткани клетки.
 Нервное волокно — отросток нейрона, покрытый глиальной оболочкой.

В производстве:

 Текстильное волокно — волокно, использующееся в текстильной промышленности для изготовления текстильных материалов, например, ткани, ниток или искусственного меха.
 Штапельное волокно — элементарное текстильное волокно ограниченной длины, как искусственного, так и естественного происхождения, используемое в текстильной промышленности для выработки как пряжи, так и нетканых материалов.
 Природные (натуральные) текстильные волокна:
 Бамбуковое волокно — регенерированное целлюлозное волокно, изготовленное из мякоти бамбука.
 Химические волокна — волокна, получаемые из природных и синтетических органических полимеров.
 Химические волокна — научный рецензируемый журнал, основан в 1959 году.
 Акриловое волокно — синтетическое волокно, получаемое путём формования из растворов полиакрилонитрила или его производных.
 Ацетатное волокно — искусственные волокна, получаемые из ацетилцеллюлозы.
 Вискозное волокно — искусственное волокно, получаемое переработкой природной целлюлозы.
 Микроволокно — ткань, произведённая из волокон полиэфира, полиамида или других полимеров.
 Модакриловое волокно — волокно, созданное на основе сополимеров акрилонитрила с винилхлоридом или винилиденхлоридом, в некоторых случаях с третьим сомономером.
 Полиамидное волокно — текстильное и конструкционное волокно, изготовленное из пластмассы на основе линейных синтетических высокомолекулярных соединений, содержащих в основной цепи амидные группы.
 Полиуретановое волокно — синтетическая нить, получаемая на основе полиуретановых каучуков.
 Полиэфирное волокно — синтетическое волокно, формируемое из расплава полиэтилентерефталата или его производных.
 Стекловолокно — волокно или комплексная нить, формуемые из стекла.
 Углеродное волокно — материал, состоящий из тонких нитей, образованных преимущественно атомами углерода.
 Оптическое волокно — нить из прозрачного материала, используемая для переноса света внутри себя.
 Активное волокно — оптическое волокно, легированное специальными примесями.
 Оптическое волокно с двойным покрытием — трёхслойное оптоволокно с различными показателями преломления света у всех трёх слоёв.
 Субдлинноволновое оптическое волокно — участок оптического волокна с внешним диаметром менее длины волны проходящего через него света.
 Тёмное волокно — резервные волокна оптического кабеля, используемые в случае выхода из строя основных волокон.
 Флюоридное волокно — волокно из стёкол на основе фторидов тяжёлых металлов.
 Фотонно-кристаллическое оптическое волокно — класс оптических волокон, оболочка которых имеет структуру двумерного фотонного кристалла.
 Одномодовое оптическое волокно — волокно с оптическими параметрами, позволяющими распространяться в нём только одному лучу (моде).
 Многомодовое волокно — волокно, в которое лучи (моды) входят под разными углами и распространяются по разным путям.
 Конструкционные волокна:
 Древесное волокно
 Базальтовое волокно — материал, получаемый из природных минералов путём их расплава и последующего преобразования в волокно без использования химических добавок.
 Борное волокно — конструкционное волокно, получаемое осаждением бора на непрерывную тонкую нить или проволоку.
 Карбидкремниевое волокно — конструкционное волокно, состоящее из нанокристаллического карбида кремния.
 Фиброволокно — тончайшее синтетическое волокно, получаемое из гранул высокомодульного термопластичного полимера, входящее в состав строительных композитных материалов.

В диетологии:
 Пищевые волокна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека.